Омелья́нович — українське прізвище, походить від імені Омелян, зменшуване Омелько, також Ємелян, Єма.

Особи 
 Омельянович Володимир Степанович (1866— ?) — полковник Армії УНР.
 Омельянович Денис Сергійович (1977) — народний депутат України 6-го та 7-го скликання.
 Омельянович Сергій Леонідович (1977—2015) — український футболіст, півзахисник.

Примітки

Див. також 
 Омелянович (прізвище)
 Омелянович-Павленко
 Омелян (значення)
 Омеляненко
 Омеляновський
 Омелянів